Осо́бенный:

 Особенный — российский полнометражный 3D мультфильм 2006 года.
 Особенный — эпизод сериала «Остаться в живых».